Königsee (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, tot 1 januari 2019 Königsee-Rottenbach
 Königsee (plaats), een plaats in deze gemeente